

Hasselt (Allemagne), près de Clèves en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne)
 Hasselt, un quartier de la commune de Hesel, en Frise orientale (Allemagne)

Hasselt, chef-lieu de la province du Limbourg belge.

Hasselt (Overijssel), village de la province d'Overijssel aux Pays-Bas.
 Hasselt (Limbourg néerlandais), hameau de la commune d'Arcen en Velden, dans la province du Limbourg néerlandais